James Sheppard (né le  à Halifax, Nouvelle-Écosse au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Repêché par le Wild du Minnesota  au total au Repêchage d'entrée dans la LNH 2006, Sheppard est un attaquant de puissance qui peut jouer à toutes les positions de l'aile. Au cours de la saison 2005-06, il mène son équipe des Screaming Eagles du Cap-Breton au chapitre des assistances. Il participe avec l'équipe LHJMQ au Défi ADT Canada-Russie en 2005 et 2006. En 2007, il passe professionnel avec le Wild dans la Ligue nationale de hockey. Il manque l'intégralité de la saison 2010-2011 en raison d'une blessure au genou. Le , il est échangé aux Sharks de San José en retour d'un choix de troisième ronde au repêchage d'entrée dans la LNH 2013.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 ||Screaming Eagles du Cap-Breton ||LHJMQ ||65 ||14 ||31 ||45 ||40 ||5 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
|2005-2006 ||Screaming Eagles du Cape Breton ||LHJMQ ||66 ||30 ||54 ||84 ||78 ||9 ||2 ||5 ||7 ||12
|- 
|2006-2007 ||Screaming Eagles du Cape Breton ||LHJMQ ||56 ||33 ||63 ||96 ||62 ||16 ||8 ||12 ||20 ||14
|-
|2007-2008 ||Wild du Minnesota ||LNH ||78 ||4 ||15 ||19 ||29 ||6 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2008-2009 ||Wild du Minnesota ||LNH ||82 ||5 ||19 ||24 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Wild du Minnesota ||LNH ||64 ||2 ||4 ||6 ||38||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || Sharks de Worcester ||LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013 || Sharks de Worcester || LAH || 34 || 8 || 15 || 23 || 52 || - || - || - || - || - 
|-
|2012-2013 || Sharks de San José || LNH || 32 || 1 || 3 || 4 || 12 || 11 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 2013-2014 || Sharks de San José || LNH || 67 || 4 || 16 || 20 || 35 || 7 || 2 || 4 || 6 || 6
|-
|2014-2015 || Sharks de Worcester || LAH || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Sharks de San José || LNH || 56|| 5|| 11|| 16|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Rangers de New York || LNH || 14 || 2 || 0 || 2 || 9 || 13 || 1 || 1 || 2 || 8
|-
| 2015-2016 || EC Kloten || LNA || 7 || 11 || 14 || 25 || 67 || 4 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| 2016-2017 || EC Kloten || LNA || 34 || 5 || 11 || 16 || 30 || - || - || - || - || - 
|-
| 2017-2018 || Eisbären Berlin || DEL || 52 || 11 || 22 || 33 || 50 || 18 || 5 || 9 ||14 || 20
|-
| 2018-2019 || Eisbären Berlin || DEL|| 45 || 12 || 22 || 34 || 68 || 8 || 3 || 3 || 6 || 12
|-
| 2019-2020 || Eisbären Berlin || DEL|| 52 || 13 || 22 || 35 || 93 || - || - || - || - || - 
|-
| 2020-2021 || Kölner Haie || DEL|| 36 || 16 || 16 || 32 || 24 || - || - || - || - || - 
|-
| 2021-2022|| Capitals de Vienne || ICEHL ||  || 

|394 || 23 || 68 || 91 || 192 || 37 || 3 || 6 || 9 || 22

Notes et références 

Naissance en avril 1988
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Eagles du Cap-Breton
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur du EHC Kloten
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur des Kölner Haie
Joueur des Vienna Capitals